Hilde Louise Asbjørnsen – cantante norvegese
 Kristin Asbjørnsen – cantante e compositrice norvegese
 Peter Christen Asbjørnsen – scrittore norvegese